Ogg steht für:

 Ogg, ein Container-Dateiformat für Multimedia-Dateien
 Ogg (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Nanny Ogg, eine fiktive Figur aus Terry Pratchetts Scheibenwelt-Romanen; siehe Figuren und Schauplätze der Scheibenwelt-Romane 
 den Namen eines fiktiven Planeten im Roman Der zweite Planet der Ogg von Peter Lengyel 

Ogg ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Ogg (1967–2009), amerikanischer Basketballspieler
 Andrew Ogg (* 1934), US-amerikanischer Mathematiker
 Jacques Ogg (* 1948), niederländischer Cembalist und Hammerklavierspieler
 Frederic Austin Ogg (1878–1951), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Steven Ogg (* 1973), kanadischer Schauspieler und Synchronsprecher

OGG als Abkürzung steht für:

 Ökonomische und Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Bern OGG, ein 1759 gegründeter Verein in der Schweiz
 Oldenbourg Grundriss der Geschichte, eine Buchreihe von geschichtswissenschaftlichen Lehr- und Studienbüchern des Münchener Oldenbourg Wissenschaftsverlages
 den Kahului Airport in Hawaii (IATA-Code)
 Observer Group Golan, siehe United Nations Truce Supervision Organization

OGG